В списке перечисляются действующие и потухшие вулканы, находящиеся на территории Греции.

На карте

Источники 
 Siebert L, Simkin T (2002-). Volcanoes of the World: an Illustrated Catalog of Holocene Volcanoes and their Eruptions. Smithsonian Institution, Global Volcanism Program Digital Information Series, GVP-3, (http://www.volcano.si.edu/world/).
 Schwandner, F.M. (1998). Polyphase Meso-Cenozoic Structural Development on Poros Island (Greece). Bulletin of the Geological Society of Greece 32 + (1): 129—136.

Греция
Вулканы Греции
Списки:Греция